Пингуалуит (, ) — молодой ударный кратер, находящийся на полуострове Унгава в административном регионе Север Квебека в Канаде. Диаметр кратера составляет около 3,44 км, возраст оценивается в 1,4 ± 0,1 млн лет (плейстоцен). Кратер и окружающая область находятся на территории национального парка Пингалуит. Единственным видом рыбы в озере кратера является арктический голец.

География 
Область кратера возвышается на 160 м над окружающей тундрой, глубина кратера при этом составляет 400 м. Озеро Пингуалук глубиной 267 м заполняет чашу кратера; оно является одним из самых глубоких озёр Северной Америки. Озеро также содержит воду очень высокой чистоты, солёность не превышает 3 промилле. У озера нет втекающих и видимых вытекающих рек и ручьёв, поэтому вода в озере накапливается только за счёт дождей, а убывает только за счёт испарения. Озеро является одним из самых прозрачных в мире, диск Секки виден на глубине более 35 метров.

Формирование 
Кратер образовался при ударе метеорита около 1,4 млн лет назад, при оценке методом аргонной датировки расплавленных пород. Анализ пород выявил наличие плоских деформаций, а также дал сведения о составе метеорита. В породах было обнаружено повышенное содержание иридия, никеля, кобальта и хрома, что свидетельствует о хондритной природе метеорита.

Открытие 
Малоизвестный в мире в целом, кратер с озером с давних пор известен инуитам, называвшим его «Хрустальный глаз Нунавика» из-за кристально чистой воды. Пилоты во время Второй мировой войны использовали кратер как ориентир.

20 июня 1943 года самолёт Военно-воздушных сил армии США пролетел над регионом Унгава и сфотографировал широкий хребет кратера, возвышающийся над окружающей местностью. В 1948 году Королевские военно-воздушные силы Канады фотографировали эту область в рамках проекта фотосъёмки территории Канады, но до 1950 года фотографии не были опубликованы.

В 1950 году исследователь области Онтарио Фредерик Чабб заинтересовался странной особенностью рельефа и советовался с геологом В. Бен Мееном из Королевского музея Онтарио. Чабб надеялся, что кратер принадлежит скрытому вулкану, в случае чего область могла бы содержать алмазы. Знания Меена об области Онтарио исключили гипотезу о вулканическом происхождении кратера. Меен вместе с Чаббом совершили короткий полёт в область кратера; Меен предложил называть структуру кратером Чабба, а для водоёма в 2 милях от кратера предложил название Музейное озеро.

После возвращения Меен организовал специальную экспедицию совместно с Национальным географическим обществом и Королевским музеем Онтарио. В июле 1951 года гидросамолёт Consolidated PBY Catalina приводнился на Музейном озере. Попытки обнаружения фрагментов никеля и железа от метеорита, проведённые армией США, оказались неудачными из-за содержания в местном граните большого количества магнетита. Исследования с помощью магнетометра обнаружили аномалии под северной частью хребта кратера, что указывает на крупный массив металлического вещества под породой на поверхности. Меен предпринял вторую экспедицию к кратеру в 1954 году. В том же году название кратера сменилось на «Cratère du Nouveau-Quebec» («New Quebec Crater»).

Экспедиция, возглавляемая Джеймсом Боулджером, в 1986 году собрала несколько образцов из области вблизи кратера Нью-Квебек. Анализ пород выполнялся в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, результаты были обнародованы в 1988 году Урсулой Марвин и Дэвидом Крингом. Боулджер вернулся в область кратера тем же летом вместе с исследовательской группой М. А. Бушара из Университета Монреаля. Три года спустя канадский геолог Ричард А. Ф. Грив упомянул Нью-Квебек в числе 130 известных ударных кратеров Земли. В следующем году Марвин и Кринг задокументировали результаты анализа пород, собранных в хребте вокруг кратера. Они представили доказательства быстрого метаморфоза, что согласуется с результатами анализа подобных ударных кратеров.

В 1999 году название снова сменили, на «Пингуалуит». Кратер и окружающая область теперь являются частью Национального парка Пингуалуит, созданного 1 января 2004 года.

Экспедиция 2007 года 

Профессор Рейнхард Пайниц из Университета Лаваля возглавил экспедицию к кратеру в 2007 году, исследователи взяли осадочные отложения со дна озера и обнаружили окаменевшие остатки пыльцы, водорослей и личинок насекомых. Предполагалось, что эти находки дадут информацию о изменениях климата в пределах до 120 тыс. лет назад. Предварительные результаты показали, что верхние 8,5 м осадочных пород содержат материалы межледникового периода.

Примечания

Ссылки 
  by Ingrid Peritz, The Globe and Mail, May 25, 2007.
 
 
 
 , 
 Aerial Exploration of the Pingualuit (New Quebec) Structure 

Ударные кратеры
Кратеры Канады
География Квебека